Helenenhof ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Helenenhof (Berlin), Wohnanlage in Berlin-Friedrichshain
 Helenenhof (Bleicherode), Weiler von Bleicherode im Landkreis Nordhausen in Thüringen
 Helenenhof (Chemnitz)
 Helenenhof (Hannover), 1922 von Ludwig Thiele erbaute, denkmalgeschützte Gebäudegruppe an der Vahrenwalder Straße
 Helenenhof (Hennef), ehemaliger Ortsteil von Hennef
 Helenenhof (Hohenselchow-Groß Pinnow), Wohnplatz in der Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Helenenhof (Neustadt (Dosse)), Wohnplatz im Ortsteil Roddahn der Stadt Neustadt (Dosse), Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 deutscher Name des polnischen Ortes Kostroga in der Woiwodschaft Pommern
 Helenenhof (Peissen), Ortsteil von Peissen (Holstein)